Okręty US Navy o nazwie USS "Cole". Nazwa pierwszego okrętu pochodzi od Edwarda B. Cole, drugiego od Darrella S. Cole:
 Pierwszy "Cole" (DD-155) był niszczycielem typu Wickes, został zwodowany w 1919 i skreślony z listy w 1945.
 Drugi "Cole" (DDG-67) jest niszczycielem typu Arleigh Burke, został zwodowany w 1995, 12 października 2000 został zaatakowany i uszkodzony przez zamachowców-samobójców.

Zobacz też 
 USS "William C. Cole" (DE-641) był niszczycielem eskortowym typu Buckley. Został zwodowany w 1943 i skreślony w 1972.

Cole